Scharafetdinow oder Scharafutdinow  (tatarisch , russisch  oder , weibliche Version russisch  oder ) ist ein Name tatarischen Ursprungs und der Familienname folgender Personen:

 Imil Irfanowitsch Scharafetdinow (* 1987), russischer Ringer im griechisch-römischen Stil
 Jelena Maratowna Scharafutdinowa (* 1983), russische Bogenbiathletin
 Raschid Imamowitsch Scharafetdinow (1943–2012), sowjetischer Langstreckenläufer